Luchins ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham S. Luchins (1914–2005), US-amerikanische Gestaltpsychologe
 Edith H. Luchins (1921–2002), US-amerikanische Mathematikerin und Gestaltpsychologin